Uitzi és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun. Es troba a 38 km de Pamplona. La població era de 122 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 8,1 hab/km² i una superfície de 15,07 km².

Referències